Edward Young kan syfta på bland andra:

* Edward Young (1683–1765), engelsk skald
 Edward Young (1823–1882), österrikisk målare och tecknare
 Edward Young (1831–1896), engelsk upptäcktsresande
 Edward James Young (1878–1966), kanadensisk politiker
 Edward Joseph Young (1907–1968), amerikansk bibelforskare
 Edward Lunn Young (1920–2017), amerikansk politiker